

Politique 

 Bolcheviks membre d'une des deux sections du Parti ouvrier social-démocrate de Russie à côté des menchéviks

Peinture 

 Le Bolchevik (Koustodiev) (1937-), tableau de Kustodiev peintre russe;
 Bolcheviks (Répine) (1979-), tableau de Ilya Répine peintre russe.

Toponymie 

 Bolchevik (Kirghizistan) village du Kirghizistan